Войцех Барановский (; 1548, с. Баранув — 1616, Лович, Речь Посполитая) — государственный и церковный деятель Речи Посполитой, римо-католический епископ, архиепископ Гнезненский, примас Польши и Литвы в 1608 — 1615 годах.

Биография 
Представитель шляхетского рода герба Ястржембец. Нигде не учился, но всего достиг путём самообразования.

В 1581 был посвящён в духовный сан священника. Сперва служил королевским секретарём у Стефана Батория. Всюду сопровождал короля, в том числе, при осаде Пскова в 1581—1582 и заключении Ям-Запольского мира с Русским царством .

В 1581 Баторий назначил его секретарём великим коронным.

В 1584 стал епископом перемышльским.

В 1585 — вновь призван на государственную службу — подканцлером коронным. Сенатор.

В 1587 от имени Сената приветствовал новоизбранного короля Речи Посполитой Сигизмунда III Ваза. Настаивал на подписании королём обещания присоединить в Речи территории Эстонии.

В 1590 назначен епископом плоцким, в следующем году сложил с себя полномочия подканцлера коронного.

В 1595—1596 — направлен послом к папе римскому Клименту VIII.

В 1608 некоторое время был епископом куявским, однако вскоре был назначен архиепископом Гнезненским (с титулом примаса Польши).

Историки отмечают, что Войцех Барановский был большим любителем музыки и покровительствовал талантливым композиторам и музыкантам. В 1594 на собственные средства организовал духовную семинарию в Пултуске, которая действовала до 1865 года.

Умер в Ловиче. Похоронен в кафедральном соборе в Гнезно в часовне, специально сооружённой для него.

Примечания

Ссылки 
 Archbishop Wojciech Baranowski 

Католические епископы Польши
Архиепископы Гнезненские
Примасы Польши
Дипломаты Польши
Подканцлеры коронные
Сенаторы Речи Посполитой